Хусаин — многозначный термин:
 Хусаин — мужское имя. От него происходит фамилия Хусаинов.
 Хусаин — деревня в Альшеевском районе Башкортостана, относится к Кармышевскому сельсовету.